Рембовский — славянская фамилия, известные носители:
 Рембовский, Александр (1847—1906) — польский юрист и историк.
 Рембовский, Карл (конец XVIII века) — российский переводчик.